Maoping bezeichnet:

 Maoping (Baihe) (茅坪镇), Großgemeinde im Kreis Baihe in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Maoping (Chengbu) (茅坪镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Chengbu in der chinesischen Provinz Hunan
 Maoping (Ebian) (毛坪镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Ebian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Maoping (Jinping) (茅坪镇), Großgemeinde im Kreis Jinping in der chinesischen Provinz Guizhou
 Maoping (Meitan) (茅坪镇), Großgemeinde im Kreis Meitan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Maoping (Yang) (茅坪镇), Großgemeinde im Kreis Yang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Maoping (Zigui) (茅坪镇), Großgemeinde im Kreis Zigui in der chinesischen Provinz Hubei
 Maoping (Zhen’an) (茅坪回族镇), Großgemeinde der Hui im Kreis Zhen’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Maoping (Jinggangshan) (茅坪乡), Gemeinde der Stadt Jinggangshan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Maoping (Longshan) (茅坪乡), Gemeinde im Kreis Longshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Maoping (Qiujiang) (茅坪村), Dorf im Straßenviertel Qiujiang des Kreises Sha in der chinesischen Provinz Fujian